Кременя () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Тимна.
 Кременя () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бобилна.